Cayenne – endomino di Caienna
 Cayenne (The Beatles) – brano musicale dei Beatles
 Cayenne (peperoncino) – nome inglese del pepe di Caienna
 Porsche Cayenne – modello di automobile